Deinert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Dietmar Deinert (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Harry Deinert (* 1946), deutscher Badmintonspieler
 Heinz Deinert (1911–1990), deutscher Politiker (NSDAP)
 Horst Deinert (* 1957), deutscher Fachbuchautor
 Margarethe Deinert (1893–1995), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin, siehe Margarete Haller
 Olaf Deinert (* 1970), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Pivo Deinert (* 1970), deutscher Musiker, Komponist und Buchautor
 Rudolf Deinert (1928–2013), deutscher Fußballspieler
 Ursula Deinert (1910–1988), deutsche Tänzerin und Schauspielerin
 Werner Deinert (1931–2010), deutscher Musiker und Orchesterleiter
 Wilhelm Deinert (1933–2012), deutscher Schriftsteller
 Wolf Deinert (* 1944), deutscher Schriftsteller

Siehe auch: 

 Deinet
 Christoph Teinert (* 1980), deutsch-australischer Fußballspieler
 Theinert